Бе́вин () — фамилия:

 Бевин, Метт (род. 1967) — губернатор штата Кентукки с 2015 года.
 Бевин, Патрик (род. 1991) — новозеландский велогонщик.
 Бевин, Эрнест (1881—1951) — британский государственный деятель.

См. также 
 Бэвин, Александэр (род. 1929) — американский писатель.